Павлодар може да се отнася за:
 Павлодар, град в Казахстан
 Павлодар, област в Казахстан